Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2016 des Damentennis in Moskau. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 17. Oktober 2016 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski